Trimmel ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Trimmel (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Clemens Trimmel (* 1978), österreichischer Tennisspieler
 Gerald Trimmel (* 1962), österreichischer Komponist
 Hubert Trimmel (1924–2013) österreichischer Geologe und Höhlenforscher
 Nicole Trimmel (* 1982), österreichische Kickboxerin
 Robert Trimmel (* 1950), österreichischer Kleinkünstler
sowie:
 Paul Trimmel, ein fiktiver Fernseh-Tatort-Kommissar

Trimmel, Weitere Bedeutungen:
  Aufschütttrichter in der Müllerei, der das Mahlgut in den Mahlprozess einführt

Siehe auch:
 Drimmel